Molnár Róbert ( [Robert Andrijovics Molnar]; Nagydobrony, Szovjetunió, 1991. június 24. –) kárpátaljai magyar labdarúgó, 2018-tól a magyar Soroksár hátvédje.

Források 

1991-ben született személyek
Magyar labdarúgók
Ukrán labdarúgók
A Hoverla labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
A Kisvárda FC labdarúgói
A Szolnoki MÁV labdarúgói
A Soroksár labdarúgói
Élő személyek